Ехидо Хесус Марија има више значења:

 Ехидо Хесус Марија (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ехидо Хесус Марија (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ехидо Хесус Марија, Артуро Агилар Гарсија (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику